Струпићи су насељено мјесто у општини Берковићи, у Републици Српској, Босна и Херцеговина. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 206 становника.

Географија

Историја

Становништво

Референце

Види још 

 Општина Берковићи
 Источна Херцеговина

Општина Берковићи
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини